Cuitzeo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuitzeo del Porvenir, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Cuitzeo, Jalisco, ort, Poncitlán, 
 Cuitzeo (kommun), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar